Ferulago sadleri är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach och Carl Fredrik Nyman. Ferulago sadleri ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sadleri